Чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин 1983/1984 — 51-й чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин прошёл с 25 сентября 1983 года по 3 марта 1984 года. Вместо клубов, покинувших высшую лигу в предыдущем сезоне («Строитель» (Куйбышев), «Калев» (Таллин) и «Алмаз» (Москва)), из 1 лиги добавился СКА (Рига). Чемпионат прошёл в 3 этапа. На первом этапе все команды провели 1-но круговой турнир. На втором этапе шесть лучших команд провели финальный турнир, а 6 оставшихся команд определяли неудачника, покидающего высшую лигу. На заключительном этапе 1—2-я и 3—4-я команды финальной шестерки разыграли медали в сериях до 2 побед. Чемпионом страны в 22 раз стал московский ЦСКА, в 3-х матчах выигравший серию у каунасского «Жальгириса».

Участники 
В Высшей лиге чемпионата СССР по баскетболу среди мужчин в сезоне 1983/1984 года принимали участие 12 команд: московские ЦСКА и «Динамо», каунасский «Жальгирис», киевские «Строитель» и СКА, минский РТИ, ленинградский «Спартак», рижские ВЭФ и СКА, тбилисское «Динамо», ташкентский «Университет» и вильнюсская «Статиба».

Составы команд 
(согласно заявкам, опубликованным в газете «Советский спорт»)

ЦСКА (Москва) С.Базаревич, А.Гусев, С.Ерёмин, А.Ермолинский, В.Кузьмин, А.Лопатов, А.Лындин, А.Мелешкин, А.Мышкин, В.Панкрашкин, С.Попов, Д.Сухарев, С.Тараканов, В.Ткаченко, Х.Энден. Тренер – Юрий Селихов.

Жальгирис (Каунас) М.Арлаускас, А.Бразис, Р.Валиконис, А.Венцловас, С.Йовайша, Г.Крапикас, Р.Куртинайтис, М.Лекараускас, В.Масальскис, А.Сабонис, В.Хомичюс, Р.Чивилис, В.Янкаускас. Тренер – Владас Гарастас.

Строитель (Киев) Т.Безрук, А.Белостенный, А.Волков, Е.Колежук, А.Ларин, Р.Рыжик, В.Рыжов, Ю.Сильверстов, В.Тадосиенко, В.Хоменко, В.Хомич, А.Шаптала, А.А.Шевченко, И.Яценко. Тренер – Борис Вдовиченко.

Динамо (Москва) А.Агапеев, В.Бураков, В.Головенко, В.Жигилий, С.Киселёв, И.Колычев, И.Корнишин, И.Королёв, С.Кочергин, И.Легоньков, А.Охотников, Н.Фесенко. Тренер – Евгений Гомельский.

РТИ (Минск) Д.Бисюков, И.Грищук, С.Желудок, Р.Кнатько, В.Кравченко, О.Майсак, А.Остроносов, А.Парфианович, А.Попков, Е.Пустогвар, А.Сатыров, С.Сланевский, К.Шереверя, О.Шкуть, А.Якубенко. Тренер – Алексей Шукшин.

Спартак (Ленинград) А.Аверьянов, В.Горин, С.Гришаев, Е.Долгов, В.Жарков, С.Каприленко, В.Королёв, С.Кузнецов, Ю.Павлов, А.Тюбин, А.Угрюмов, Н.Улицкий, В.Фёдоров, А.Харченков, М.Шепелев. Тренер – Владимир Кондрашин.

ВЭФ (Рига) В.Валтерс, А.Дудоров, А.Екабсонс, И.Жвигурс, А.Званс, Ю.Калниньш, А.Караваев, А.Куликовскис, А.Лицис, И.Логинов, И.Миглиниекс, К.Муйжниекс, Р.Силарайс, В.Сполитис, Э.Тукиш, В.Штрамс. Тренер – Майгонис Валдманис.

Динамо (Тбилиси) К.Багатурия, Г.Беруашвили, Г.Бичиашвили, И.Бородачёв, М.Габричидзе, Д.Гиоргобиани, З.Грдзелидзе, П.Гураспаули, Г.Дарсадзе, Н.Дерюгин, К.Джорджикия, Г.Капустин, Б.Липартелиани, А.Марченко, Ю.Миловидов, А.Периашвили, Г.Чачанидзе. Тренер – Леван Мосешвили.

Университет (Ташкент) Р.Абельянов, Г.Авдеев, Б.Аглаев, Н.Бузляков, А.Вильгельм, С.Гаврилов, Г.Гребенников, О.Левин, В.Майстренко, Н.Назаров, Н.Николотов, А.Обухов, В.Сержантов, В.Филюшкин, Е.Френкель, Ю.Шишков. Тренер – Арманд Краулиньш.

Статиба (Вильнюс) В.Андрюнас, А.Базюкас, В.Балочка, А.Вайнаускас, А.Василюнас, Й.Казлаускас, А.Качинскас, А.Ковтун, Р.Круповницкас, Ш.Марчюлёнис, А.Масальскис, В.Маткявичус, Д.Пашакарнис, Р.Пеникас, В.Урба. Тренер – Римантас Эндрияйтис.

СКА (Киев) В.Бережной, А.Бондаренко, А.Борисевич, В.Веретенников, С.Воротнюк, С.Глушаница, Н.Глущенко, В.Гоборов, В.Грищенко, А.Здрак, С.Коваленко, М.Кожелянко, В.Коробков, И.Кочура, Е.Кравченко, О.Любанов, Ю.Перевалов, О.Полосин, А.Сальников, В.Семиряков, А.В.Шевченко. Тренер – Зураб Хромаев.

СКА (Рига) К.Атанасов, Р.Браздаускис, С.Гончаренко, А.Григас, П.Грюнтхаль, В.Иванов, О.Крыжановский, А.Кузнецов, В.Малерас, Х.Озолс, Г.Поцюс, Т.Рейгам, М.Силантьев, Г.Толмачёв, А.Тоомисте, В.Яковлев. Тренер – Николай Болвачёв.

Предварительный этап

Финальный турнир

Квалификационный турнир

Плей-офф

Серия за 1-е место

Серия за 3-е место

Состав чемпионов 
ЦСКА (Москва): Сергей Базаревич, Александр Гусев, Станислав Ерёмин, Александр Ермолинский, Андрей Лопатов, Анатолий Мышкин, Виктор Панкрашкин, Сергей Попов, Дмитрий Сухарев, Сергей Тараканов, Владимир Ткаченко, Хейно Энден. Тренер – Юрий Селихов.

Итоговое положение

Высшая лига

Ссылки 
 Состав победителей Чемпионат СССР по баскетболу
 Чемпионат СССР по баскетболу 1983/1984 (турнирная таблица) на сайте спортивных протоколов
 Чемпионат СССР по баскетболу 1983/1984 (протоколы матчей) на сайте спортивных протоколов
 Жальгирис (Каунас)-1983/1984 на сайте спортивных протоколов

1984 год в баскетболе
Чемпионаты СССР в 1984 году
Чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин